Байдуков  — русская фамилия. Известные носители:

 Байдуков, Александр Васильевич (1923—2005) — живописец, народный художник Украины.
 Байдуков, Георгий Филиппович (1907—1994) — советский лётчик-испытатель, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.

Топонимика 
 Байдуков (остров)
 Байдуков — прежнее название села Борсы в Казахстане

См. также